Гресија има више значења:

 Гресија (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Гресија (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Гресија (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији